Bij de Zoutziederij is een nieuwe straat in het binnenstadskwadrant Q4 in de Nederlandse plaats Venlo.

Herkomst van de naam 
Al voordat Venlo stadsrechten kreeg, beschikte de plaats over een aantal rechten, zoals het stapelrecht en het tolrecht. In 1244 stichtte het schippersgilde een kapel aan de naar de patroonheilige vernoemde Klaasstraat. Venlo was een belangrijke handelsplaats aan de Maas, en had een eigen zoutmaat. In Venlo werd veelvuldig vis geconserveerd, vandaar dat er een zoutziederij was gevestigd. Deze zoutziederij was vermoedelijk van de familie Goossens (later de familie die de firma Goossens, Pope & Co oprichtte). Hun bedrijf lag op het Maasschriksel.

Externe link 
 Wijkkrant Venlo binnenstad, pag.14

Straat in Venlo binnenstad